Ерфилов:

 Ерфилов, Виталий Георгеевич (род. 1939) — советский хоккейный тренер, сын Г. И. Ерфилова.
 Ерфилов, Георгий Иванович (1912—?) — советский футболист.